Srebrnica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Srebrenik (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Srebrenica, Republika Srpska, Opština Srebrenica, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar